cerci, meervoud van cercus, onderdeel van de anatomie van sommige insecten
Çerçi (doorverwijspagina), dorpen in Turkije